Gust De Muynck, Belgisch ambtenaar en bestuurder
 Johan De Muynck, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Johan De Muynck, Belgisch wielrenner
 Lucien De Muynck, Belgisch atleet
 Viviane De Muynck, Belgisch actrice

Nederlandse of Vlaamse achternaam